Самуел Родригез има више значења:

 Самуел Родригез (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Самуел Родригез (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику